Chauncey Billups (ur. 25 września 1976 w Denver) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji rozgrywającego, mistrz NBA, złoty medalista mistrzostw świata, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykarski, obecnie trener Portland Trail Blazers.

Kariera zawodnicza 
W 1995 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Chauncey Billups wybrany został z numerem 3. w drafcie NBA w 1997 przez zespół Boston Celtics. Został jednak oddany do Toronto Raptors w zamian za Kenny'ego Andersona. Następnie Chauncey grał dla zespołu z rodzinnego miasta, Denver Nuggets. W trakcie sezonu trafił do Orlando Magic, nie zagrał w ich barwach jednak ani jednego spotkania. Stamtąd przeszedł w 2000 do Minnesota Timberwolves, gdzie jednak furory nie zrobił, pozostając w cieniu Terrella Brandona, ówczesnego podstawowego point guarda „Wilków”.

W 2002 przeszedł jako free agent do Detroit Pistons. Zamienił swój dotychczasowy numer na koszulce 4 (zastrzeżony w klubie z Detroit) na 1. Już w drugim sezonie pomógł swej drużynie dojść do finału NBA, w którym to po zdobyciu w pięciu meczach średniej 21 punktów i 5,2 asysty na mecz został uznany MVP finałów, a jego zespół pokonał Los Angeles Lakers w stosunku 4:1. Rok później Pistons znowu doszli do finału, musieli tam jednak uznać wyższość San Antonio Spurs. W 2006 Billups został wybrany kapitanem drużyny i poprowadził ją do najlepszego w historii wyniku w sezonie zasadniczym – 64 gier wygranych do 18 przegranych. Z drugiej strony był to pierwszy od trzech lat sezon, w którym „Tłoki” nie wystąpiły w finale.

W latach 2006–2010 Chauncey Billups był wybierany do udziału w meczu gwiazd NBA, jako rezerwowy. W 2006 i 2010 brał też udział w konkursie rzutów za 3 punkty, jednak bez sukcesu.

W listopadzie 2008 zawodnik w wyniku transferu wymiennego wrócił do drużyny Denver Nuggets. W drugą stronę do Detroit powędrował Allen Iverson.

22 lutego 2011, w ramach wymiany, przeszedł do New York Knicks razem z m.in. Carmelo Anthonym.

Po sezonie 2010/11 został zwolniony przez New York Knicks z kontraktu. 13 grudnia 2011 został pozyskany przez Los Angeles Clippers.

Po sezonie 2013/14 nękany kontuzjami Billups, który w ciągu trzech poprzednich sezonów rozegrał tylko 61 meczów, ogłosił zakończenie kariery sportowej.

10 lutego 2016 Pistons zastrzegli numer 1, z którym występował w ich barwach Billups.

Kariera trenerska 
16 listopada 2020 został asystentem trenera Los Angeles Clippers.

26 czerwca 2021 został głównym trenerem Portland Trail Blazers.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik II rundy turnieju NCAA (1997)
 Zaliczony do:
 II składu All-American (1997)
 I składu Big 12 (1997)
 Zespół Colorado Buffaloes zastrzegł należący do niego numer 4

 NBA
  Mistrz NBA (2004)
 Wicemistrz NBA (2005)
 MVP finałów NBA (2004)
 Laureat:
 NBA Sportsmanship Award (2009)
 J. Walter Kennedy Citizenship Award (2008)
 Twyman–Stokes Teammate Award (2013)
 Zwycięzca konkursu Shooting Stars (2007)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2006–2010)
 Rookie Challenge (1998)
 konkursu rzutów za 3 punkty (2004, 2006, 2010)
 Zaliczony do:
 II składu:
 NBA (2006)
 defensywnego NBA (2005, 2006)
 III składu NBA (2007, 2009)
 Zespół Detroit Pistons zastrzegł należący do niego numer 1
 Zawodnik
 miesiąca (styczeń 2006, luty 2007)
 tygodnia (2.02.2003, 23.11.2003, 20.03.2005, 17.11.2008, 25.01.2010, 3.01.2011)
 Lider play-off w liczbie celnych rzutów za 3 punkty (2004, 2005)

 Reprezentacja
 Mistrz:
 świata (2010)
 Ameryki (2007)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Rekordy

Uwagi

Przypisy 

Amerykańscy koszykarze
Amerykańscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Detroit Pistons
Koszykarze Minnesoty Timberwolves
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Denver Nuggets
Koszykarze Boston Celtics
Koszykarze New York Knicks
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Los Angeles Clippers
Asystenci trenerów Los Angeles Clippers
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Colorado Buffaloes
Trenerzy Portland Trail Blazers
NBA All-Stars
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Denver